Kellinghausen bezeichnet:

 Kellinghausen (Rüthen), Stadtteil der Stadt Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Kellinghausen (Winkelsett), Ortsteil der Gemeinde Winkelsett, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

Siehe auch:

 Kellinghusen, Stadt im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein